Les Lotte Giants (coréen : 롯데 자이언츠) sont une équipe professionnelle sud-coréenne de baseball évoluant dans le championnat KBO. L'équipe est créée en même temps que la ligue en 1982 et joue ses matchs à domicile au stade Sajik à Pusan.

Bilan par saisons 

J : matchs joués, V : victoires, D : défaites, N : nuls, % : pourcentage de victoires.

Galerie

Notes et références

Lien externe 
  Site officiel du club

Club de l'Organisation coréenne de baseball